NRW est l'abréviation allemande pour Nordrhein-Westfalen, nom allemand du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.